Karijärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ala Karijärvi, sjö i Pajala kommun, 
Karijärvi (Junosuando socken, Norrbotten, 749217-178539), sjö i Pajala kommun,  (26,2 ha)
Karijärvi (Junosuando socken, Norrbotten, 752220-178790), sjö i Pajala kommun,  (16 ha)
Karijärvi (Pajala socken, Norrbotten, 746878-181090), sjö i Pajala kommun, 
Karijärvi (Pajala socken, Norrbotten, 753876-180792), sjö i Pajala kommun,  (23,4 ha)
Karijärvi (Pajala socken, Norrbotten, 754965-181361), sjö i Pajala kommun,  (2,88 ha)
Karijärvi (Övertorneå socken, Norrbotten, 740502-182506), sjö i Övertorneå kommun, 
Karijärvi (Övertorneå socken, Norrbotten, 740800-182364), sjö i Övertorneå kommun, 
Karijärvi, Lappland, sjö i Gällivare kommun,

Finland
Karijärvi (sjö i Lappland, lat 68,20, long 25,05)
Karijärvi (sjö i Lappland, lat 67,77, long 25,62)
Karijärvi (sjö, lat 61,15, long 26,42)
Karijärvi (sjö i Nyland)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn